Zante  o illa de Zacint, illa del grup de les illes Jòniques que conforma una prefectura de Grècia
 Zante  o Comtat Palatí de Cefalònia i Zacint, principat fundat el 1185 a les Illes Jòniques que va formar part del Regne de Sicília fins al 1479
 Zante  o Zacint (ciutat), ciutat i la capital de l'illa homònima, situada a Grècia
 Zante (Califòrnia), comunitat no incorporada a la vall de San Joaquin, dins del comtat de Tulare, al centre de Califòrnia
 Parròquia de Zante, unitat administrativa del municipi de Kandava, al nord de Letònia